En el llibre del Gènesi, el nom d'Hanoc està lligat a tres personatges diferents:
 Hanoc, fill de Caín
 Hanoc, fill de Madian
 Hanoc, fill de Rubèn